Nummer 1 steht für:
 Benz Patent-Motorwagen Nummer 1, von Carl Benz erbautes Automobil mit Verbrennungsmotor
 1000 – Wer ist die Nummer 1?, deutsche Fernsehsendung

Nr. 1 steht für:
 Aggro Ansage Nr. 1, Sampler des Labels Aggro Berlin
 Der Staatsfeind Nr. 1, US-amerikanischer Film von Tony Scott (1998)
 Kaufhaus Nr. 1, Einkaufszentrum in Pjöngjang, Nordkorea

No. 1 steht für:
 No. 1 Court, Tennisplatz in London
 No. 1 (Royal Red and Blue), Gemälde von Mark Rothko

Nummer eins ist Titel oder -bestandteil:
 Nummer eins (Lied), ein Lied von Farid Bang, Haftbefehl und Adel Tawil
 Ich – die Nummer eins, Filmtitel
 Nummer-eins-Hit, in der Musikindustrie

Siehe auch:
 Messe Nr. 1
 Number One
 NR1